Treslong (buitenplaats) - Een voormalige buitenplaats in Hillegom
Treslong (beurscomplex) - Een voormalig beurscomplex in Hillegom
Treslong (wijk) - Een nieuwbouwwijk in Hillegom
Bloys van Treslong (geslacht) - Een adellijk geslacht